Aardrijkskunde
 Lindholm (parochie), parochie in Denemarken
 Lindholm (eiland), Deens eiland
Personen met de achternaam Lindholm
 Fredrik Lindholm, Zweeds-Noors pianist
 Margaret Lindholm, Amerikaans schrijfster
 Per-Johan Lindholm, Fins jurist
 Sebastian Lindholm, Fins rallyrijder
 Tobias Lindholm, Deens filmregisseur en scenarioschrijver
 Tommy Lindholm, Fins voetballer en voetbaltrainer

Andere
 Lindholm Høje, grafveld uit de ijzertijd en de Vikingtijd in Denemarken